Музе́й исто́рии го́рода Ула́н-Удэ́ () был создан 10 декабря 1999 года Постановлением Администрации города Улан-Удэ. В музее демонстрируются экспозиции, связанные с историей Верхнеудинска и Улан-Удэ.

История 

В июне 2000 года музей начал работать по адресу ул. Свердлова, 13. В марте 2001 года мэр Улан-Удэ выделил для музея дом потомственного почётного гражданина Верхнеудинска купца Ивана Флегонтовича Голдобина в исторической части города по адресу ул. Ленина, 26. С сентября 2001 года по июнь 2004 года восстанавливался исторический вид внутренних помещений дома.

Иркутский купец I-ой гильдии И. Ф. Голдобин приобрёл усадьбу в центре Верхнеудинска в 1879 году. Усадьба была перестроена по чертежам Н. А. Паува, будущего автора проекта Триумфальной арки на улице Большой. В 1880 году началась перестройка надворных строений. По проекту 1888 года в усадьбе построили одноэтажный деревянный дом, а также каменный флигель, водочный завод с подвалом (не сохранились). 21 июня 1891 года в доме Голдобиных останавливался наследник престола Николай Александрович, возвращавшийся из кругосветного путешествия.

В 1892 году после смерти И. Ф. Голдобина владелицей усадьбы стала его вдова, Голдобина Елизавета Ивановна (позже вышла замуж за генерала И. К. Кукеля). В 1900-е годы Елизавета Ивановна переехала в Киев, а владельцем усадьбы стал сын Ивана Флегонтовича — Николай Иванович Голдобин.

После Октябрьской революции 1917 года дом был реквизирован по решению Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

В июле 1919 года в доме располагалась городская библиотека. Одна комната отведена для музея Общества изучения Прибайкалья". После образования в 1920 году Дальне-Восточной республики в доме Голдобиной располагался Президиум народно-революционной власти ДВР. С января 1920 года в доме располагался Эмиссар Прибайкальской области. В августе 1922 года в доме разместился политнарсуд.

В годы советской власти в доме располагались различные учреждения, некоторые помещения использовались как жилые квартиры.

9 июля 1996 года Постановлением Правительства Республики Бурятия дом был объявлен памятником архитектуры и градостроительства.

Деятельность 
Миссия музея — сохранять и популяризировать историю, способствовать развитию творческого процесса в Улан-Удэ, посредством выставок, реализации образовательных и творческих проектов и инициативы по сбору и сохранению предметов.

Музей соединяет в себе коллекцию экспонатов, визуально-информационное взаимодействие с посетителями, образовательную среду, площадку для общения и создания творческих проектов.

Музей активно ведет экскурсионную деятельность и развивает музейную педагогику, организуя различные интерактивные занятия по истории города.

Проекты
 Образовательная площадка «Школа муз»
Школа Муз — это площадка на базе музея, на которой проводятся лекции, беседы, мастер-классы, встречи с интересными людьми, вечера, мини-концерты.

Слово «Музей», с греческого переводится «Дом Муз» — весь проект музейной школы объединен темой «вдохновения».
 «Музейный чердачок»
Проект музея, созданный с целью популяризации интереса к истории, а также пополнения фондов музея, через взаимное сотрудничество музея и горожан. Задача проекта — собрать коллекцию предметов старины. Эти предметы найдут свое место в музейном чердачке, чтобы посетители музея могли изучать, трогать эти экспонаты руками — узнавая и впитывая историю.

Каждый горожанин, любой желающий может стать участником проекта — принести в дар музею предметы старины — стать почетным дарителем.
 Детская образовательная площадка «Чердачные посиделки»
Чердачные посиделки — это серия тематических мероприятий для детей от 6 до 10 лет — увлекательные истории о прошлом, изучение предметов старины, просмотры мультфильмов, творческие кружки, исторические и настольные игры, тематические беседы.

Площадка приглашает родителей с детьми стать участниками музейных занятий и мастер-классов, познакомиться и подружиться, весело и интересно провести время вместе в позитивной и творческой атмосфере, приобрести новые навыки, раскрыть творческие способности своих детей и узнать много нового.

См. также 
История Улан-Удэ

Примечания

Ссылки 
 3D-панорамы музея
 Городской музей в Улан-Удэ. Фоторепортаж
 Музей истории города Улан-Удэ. Официальный сайт.

Музеи Улан-Удэ
Краеведческие музеи России
Появились в 1999 году в России
1990-е годы в Бурятии